Het Centraal Federaal District (Russisch: Центральный федеральный округ; Tsentralny federalny okroeg) is een van de acht federale districten van Rusland. Het bestuurlijke centrum is Moskou.
Het woord "Centraal" heeft een politieke en historische betekenis, het district ligt aan de westgrens van Rusland. Voor de Oktoberrevolutie van 1917 was het het centrum van Tsaristisch Rusland, daar Aziatisch Rusland toen nog als een kolonie werd gezien.

Geografie 
Het district beslaat bijna 4% van Rusland en is daarmee het op twee na kleinste federale district qua oppervlakte.
Het district grenst binnen Rusland aan het Noordwestelijk Federaal District, het federaal district Wolga en het Zuidelijk Federaal District. Het district heeft daarnaast landgrenzen met Oekraïne en Wit-Rusland. Het omvat twee economische regio's, de Centrale economische regio en de economische regio Centraal-Tsjernozjom.

Bestuurlijke indeling